François Lafortune ist der Name folgender Personen:

* François Lafortune (Sportschütze, 1896) (1896–??), belgischer Sportschütze
 François Lafortune (Sportschütze, 1932) (* 1932), belgischer Sportschütze